Niemcy:
 Neuburg – urząd w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Neuburg – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg
 Neuburg-Schrobenhausen – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Neuburg am Inn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Neuburg am Rhein – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim
 Neuburg an der Donau – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neuburg-Schrobenhausen
 Neuburg an der Donau – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neuburg-Schrobenhausen
 Neuburg an der Kammel – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg

Zobacz też:
 Neuberg
 Neuenburg
 Neunburg